Жаберные тычинки — выросты, располагающиеся на внутренней стороне жаберных дуг у рыб, размещенные противоположно жаберным лепесткам. Преимущественно однорядные и двурядные. Собой они окаймляют глоточную полость рыбы. Количество тычинок считают на первой дуге, расположенной сразу под жаберной крышкой. Жаберные тычинки служат для фильтрации пищи, попадающей в ротовую полость рыбы, и одновременно защищают жабры от загрязнения. Строение тычиночного аппарата определяет характер питания рыб: у хищников они редкие, короткие, заостренной формы; у планктофагов — длинные, густые, тонкие, могут образовывать собой своего рода фильтр.

Пища не может проникнуть наружу между жаберными дугами благодаря плотно стоящим тонким жаберным тычинкам с их боковыми зубчиками, которые пропускают только лишь воду. Благодаря этому пища вталкивается между глоточными зубами, которые раздавливают собой более грубые части, и попадают в пищевод. А вода выходит наружу через жаберную щель, которая открывается под её напором. Сразу же после этого происходит закрытие жаберной щели, а бахромка жаберной крышки под давлением внешней воды плотно прилегает к телу.

У рыб, питающихся планктоном жаберный аппарат устроен так, что он предназначен для процеживания воды и удерживания из неё мелких организмов. Жаберные тычинки у них тонкие, нежные, длинные. Например, у толстолобика, питающегося фитопланктоном, жаберные тычинки характеризуются наличием поперечных перегородок, благодаря которым образуется «сеточка», при помощи которой он может отцеживать пищу.

Литература 
 Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. (В 3-х ч.) Пособие для учителей. Ч.1. Круглоротые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. М., "Просвещение", 1974. 190 с. с ил.
 Сабанеев Л.П. 1959. Жизнь и ловля пресноводных рыб. Киев: Госсельхозиздат УССР, 667 с.

Анатомия рыб